Die 26. Schacholympiade 1984 fand vom 18. November bis 5. Dezember 1984 in Thessaloniki (Griechenland) statt.

Übersicht 

Bei der 26. Schacholympiade 1984 in Thessaloniki spielten 51 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Thessaloniki wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Thessaloniki folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 26th Chess Olympiad (women): Thessaloniki 1984 auf Olimpbase

1984 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1984
Frauenschachturnier